Баетов — фамилия:
 Баетов, Муса (1902 — 1949) — киргизский советский певец, народный артист Киргизской ССР.
 Баетова, Асымкуль Адыбаевна (1942 — 2019) — киргизская балерина, заслуженная артистка Киргизской ССР.

См. также 
 Баетово — село в Киргизии, названное в честь Мусы Баетова.